On entend par protectorat au Maroc le régime de tutelle exercée par la France ou l'Espagne, de 1912 à 1956, dans l'Empire chérifien. Le Maroc se retrouva alors divisé en plusieurs zones (dont la petite zone internationale de Tanger, au nord-ouest).

 Protectorat espagnol au Maroc (zone nord, n'incluant ni la zone de Tanger, ni les présides de Ceuta et Melilla ; et zone sud ou zone de Tarfaya).
 Protectorat français au Maroc (dont la mise en place, entre les zones espagnoles, est antérieure d'environ cinq mois à celle du protectorat espagnol).